Фердинандо Теруцци (; 17 февраля 1924, Сесто-Сан-Джованни, Италия — 9 апреля 2014, Сартеано, Италия) — итальянский велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне (1948).

Спортивная карьера 
В 1942 г. стал чемпионом Италии в спринте из любителей. На летних Олимпийских играх в Лондоне (1948) вместе с Ренато Пероной выиграл золотую медаль в соревнованиях тандемов.

В 1949—1967 гг. выступал как профессиональным велогонщик. соревнуясь главным образом в шестидневках; участвовал в 149 стартах, из которых выиграл 25, в том числе в Милане, Париже, Берлине, Барселоне, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и Мельбурна, также 39 раза становился серебряным призёром и 19 — бронзовым. Благодаря этим результатам, получил прозвище «Король Шестоднев».

Являлся двукратным чемпионом Европы на дистанции 100 км (1955 и 1958).

Ссылки 
 
 
 
 
 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/te/ferdinando-terruzzi-1.html 
 http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_aprile_10/addio-ferdinando-terruzzi-il-re-seigiorni-ed4bc118-c0a6-11e3-95f0-42ace2f7a60f.shtml

Велогонщики Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1948 года